Andreas-Realgymnasium sind ehemalige Bezeichnungen folgender Schulen:

 Andreas-Gymnasium, Berlin
 Scharnhorstgymnasium Hildesheim